Tightlacing, ou apertamento de laço em uma tradução literal, é a prática de usar um corset (espartilho) devidamente estruturado, por longos períodos, no intuito de alterar a silhueta reduzindo a cintura.

O corset exerce uma forte pressão na região da cintura, o que faz as costelas se reacomodarem, diminuindo efetivamente a cintura.

Ver também 
Espartilho

Fetiches sexuais